Duggan (irisch: Ó Dúgáin) ist ein irischer Familienname, abgeleitet von dubhagáin  mit der Bedeutung „dunkel“ oder „schwarz“. Andere Formen des Namens sind u. a. Dugan, Dougan und Doogan.

Namensträger 
 Alan Duggan (* 1942), irischer Rugby-Union-Spieler
 Alfred Duggan (1903–1964), britischer Historiker, Archäologe und Schriftsteller
 Alfred Duggan-Cronin (1874–1954), irisch-südafrikanischer Fotograf
 Andrew Duggan (1923–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Christopher Duggan (1957–2015), britischer Historiker
 Eamonn Duggan (1874–1936), irischer Politiker
 Edmund Duggan (1862–1938), australischer Schauspieler und Dramatiker
 Eileen Duggan (1894–1972), neuseeländische Dichterin und Schriftstellerin
 Gil Duggan (1914–1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James Duggan (1825–1899), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Jeremiah Duggan (1980–2003), britischer Student
 Jim Duggan (* 1954), US-amerikanischer Wrestler
 Keltie Duggan (* 1970), kanadische Schwimmerin
 Lisa Duggan (* 1954), US-amerikanische Geschlechterforscherin
 Louise Lavelle McKinnie Duggan (1944–2016), US-amerikanische Sängerin, siehe La Velle
 Luis Duggan (1906–1987), argentinischer Polospieler 
 Mark Duggan (1981–2011), Brite, dessen Tod die Unruhen in England 2011 auslöste
 Maurice Duggan (1922–1974), neuseeländischer Schriftsteller und Werbetexter
 Meghan Duggan (* 1987), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Noel Duggan (* 1949), irischer Musiker, Zwillingsbruder von Pádraig
 Pádraig Duggan (1949–2016), irischer Musiker und Komponist
 Samuel Duggan (* 1998), britischer Eishockeyspieler
 Simon Duggan (* 1959), neuseeländischer Kameramann
 Steve Duggan (* 1958), englischer Snookerspieler
 Timothy Duggan (* 1982), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Toni Duggan (* 1991), englische Fußballspielerin
 Willie Duggan (1950–2017), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Familienname
Irischer Personenname